Grusdewo steht für
 Grusdewo (Kaliningrad, Krasnosnamensk) (Weszkallen/Forsthusen), verlassener Ort im Rajon Krasnosnamensk der russischen Oblast Kaliningrad
 Grusdewo (Kaliningrad, Neman) (Brettschneidern), verlassener Ort im Rajon Neman der russischen Oblast Kaliningrad